Alfred Hayes (worstelaar), Engelse commentator en professionele worstelaar
Alfred Hayes (dichter) (1857-1936), Brits dichter
Alfred Hayes (bankier) (1910-1989), Amerikaanse bankier, voorzitter van de Federal Reserve Bank van New York
Alfred Hayes (schrijver) (1911-1985), Brits schrijver voor film en televisie